Tento článek se zabývá tématem obyvatel Maďarska. Při sčítání v roce 2011 měla země 9 937 628 obyvatel.

Demografická historie 

Populační složení území při vzniku Uherska (895) zaleží na množství příchozí maďarské populace a velikosti slovanské populace v té době. Jeden zdroj zmiňuje 200 000 Slovanů a 400 000 Maďařů, zatímco jiné zdroje často žádné odhady nečiní. Populace Uherska okolo roku 895 se často odhaduje mezi 120 000 a 600 000,

Uhersko přišlo o 64 % své populace na základě Trianonské smlouvy, což počet obyvatel snížilo ze 20,9 milionu na 7,6 milionů, a o 31 % (3,3 ze 10,7 milionů) etnických Maďarů.. Také přišlo o pět ze svých deseti největších měst.

Podle sčítání v roce 1910 bylo byli největší etnickou skupinou Uherska Maďaři, kteří tvořili 54,5 % populace, mimo Království chorvatsko-slavonské. Maďaři na základě sčítání v roce 1910 tvořili menšiny v různých územích:

 Horní Uhry (dnes Slovensko): 885 000 – 30 %
 Transylvánie (dnes Rumunsko): 1 425 507 – 19,6 %
 Srbsko: 253 899 – 3,5 %
 Zakarpatská oblast (dnes Ukrajina): 183 000 – 30 %
 Chorvatsko: 121 000 – 3,5 %
 Zámuří (dnes Slovinsko): 14 065 – 15 %
 Burgenland (dnes Rakousko): 26 200 – 9 %

V letech 1938-1945 

Maďarsko před II. světovou válkou rozšířilo své hranice na úkor Československa, Rumunska a Jugoslávie.

2001-2011 

 Poznámka: V roce 2001 celkem 570 537 lidí a v roce 2011 celkem 1 455 883 lidí neuvedlo své etnikum. Lidé mohli uvést více než jedno etnikum.
 Metodologie v letech 2001 a 2011 byla odlišná, takže výsledky ohledně etnika nejde moc dobře srovnat.

Největší města

Demografická statistika 
Pokud není uvedeno jinak, statistika pochází z dat Maďarského statistického úřadu.

Narození a úmrtí 

 Poznámka: Data o počtu narozených, zemřelých a čisté změně jsou do roku 1933 zaokrouhlena.

 JN = 1.1.2016 – 30.11.2016

Náboženství 

Většina Maďarů přijala v 11. století křesťanství. Uhersko zůstalo převážně katolické do 16. století, kdy se odehrála protestantská reformace. Nejdříve luteránství a později kalvinismus se stali náboženstvím téměř celé populace. V druhé polovině 16. století však Jezuité zahájili úspěšnou kampaň protireformace.

Podle sčítání z roku 2011 je nejrozšířenějším náboženstvím v Maďarsku křesťanství, ke kterému se hlásí více než 5 milionů lidí(52,9 %),. Nicméně je reprezentace náboženské příslušnosti spíš než praktikování – méně než 12 % Maďarů navštěvuje kostel alespoň jednou týdně a méně než 50 % alespoň jednou za rok, zatímco 30 % Maďarů nevěří v Boha.

Naděje dožití 
muži: 1990: 65,1 let 2001: 68,8 let 2011: 72,5 let 2016: 74,8 letženy: 1990: 73,7 let 2001: 76,6 let 2011: 78,8 let 2016: 80,7 let

2016: 77,7 let průměrny

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam nejmenších obcí v Maďarsku

Externí odkazy 
 

Maďarsko
Maďarská společnost